Hunter eller Hunters kan syfta på:

 Hunter–Saxtons ekvation – en partiell differentialekvation
 Hunterhäst – en typbenämning för hästar
 Huntersolfågel – en fågel i familjen solfåglar inom ordningen tättingar
 Bill Hunter Trophy – ett ishockeypris 1973-1979
 Hawker Hunter – ett brittiskt stridsflygplan från 1951, i Sverige 1955-1969
 Paul Hunter Classic – en snookerturnering
 Hunters sjukdom – en ärftlig ämnesomsättningssjukdom
 Hunter Marine – (a.k.a Marlow-Hunter LLC) En amerikansk fritidsbåttillverkare.

Personer
 Hunter (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Hunter (auktor) – beteckningar för personer vid biologisk namngivning

Personer med förnamnet Hunter
 Hunter Parrish (född 1987), amerikansk skådespelare
 Hunter Shinkaruk (född 1994), kanadensisk ishockeyspelare
 Hunter S. Thompson (1937–2005), amerikansk journalist och författare
 Hunter Tylo (född 1962), amerikansk skådespelerska

Film, TV, böcker, serier
 Hunter (TV-serie) – en amerikansk TV-serie, 1984–1991
 The Hunter (film) – en australisk film 2011
 Hunter × Hunter – en japansk manga och anime
 Abraham Lincoln: Vampire Hunter – en amerikansk film, 2012
 Anita Blake: Vampire Hunter – en bokserie av Laurell K. Hamilton, sedan 1993
 Bert och Heman Hunters – en ungdomsroman av Anders Jacobsson och Sören Olsson, 2006
 The Bounty Hunter – en amerikansk film 2010
 Deer Hunter – en amerikansk film, 1978
 Fortune Hunters – en amerikansk videofilm, 1996
 The Ghost Hunter – en brittisk TV-serie
 Ghost Hunters – en amerikansk TV-serie
 Heman Hunters – en fiktiv pop/rockgrupp i Berts universum
 Hansel & Gretel: Witch Hunters – en, amerikansk-tysk action-film, 2013
 Kodnamn Hunter – en norsk-svensk TV-serie 2007
 Vampire Hunter D, japanska böcker, manga och anime
 Vampire Hunter D: Bloodlust – en japansk anime
 Witch Hunter Robin – en japansk animeserie

Musik
 Hunter (Björk-låt) – en låt skriven och framförd av den isländska sångerskan Björk, 1998
 Hunter (Dido-låt) – låt och singel av artisten Dido, 2001
 Hunter of Stars – en låt som representerade Schweiz i Eurovision Song Contest 2014
 Deerhunter – ett amerikanskt indierockband från Atlanta
 Demon Hunter – ett amerikanskt metal-band från Seattle, Washington
 Demon Hunter (musikalbum) – det första albumet av bandet, 2002
 The Fox, The Hunter and Hello Saferide – ett album av Annika Norlin, 2014
 The Headhunters – ett amerikanskt jazz-fusion funk-band
 Head Hunters – ett studioalbum av Herbie Hancock, 1973
 Night of Hunters – ett studioalbum av Tori Amos, 2011
 Witch Hunter – ett studioalbum av Grave Digger, 1985

Spel
 Hunter (datorspel)
 Hunter: The Reckoning – ett datorspel
 Lunar Knights: Vampire Hunters – ett japanskt spel, 2006
 Metroid Prime Hunters – ett japanskt datorspel 2006
 Monster Hunter – ett japanskt TV-spel
 Monster Hunter Tri – ett japanskt online-äventyrsrollspel, 2010
 Spy Hunter – ett arkadspel, 1983
 Star Wars: Bounty Hunter – ett TV-spel, 2002
 Tokyo Twilight Ghost Hunters – ett japanskt datorspel, utgivet 2014

Geografi

Antarktis 

 Cape Hunter,

Australien 

 Hunter (flod)
 Hunter (geografiskt område)
 Hunter Islands
 Mount Hunter Creek
 Upper Hunter Shire
 Hunters Hill

USA 

 Hunter, Arkansas, ort, Woodruff County, 
 Hunter, Missouri, ort, Carter County, 
 Hunter, Ohio, ort, Warren County, 
 Hunter, Oklahoma, ort, Garfield County, 
 Hunter, Tennessee, Campbell County, ort, 
 Hunter, Tennessee, Carter County, ort, 
 Hunter, North Dakota, ort, Cass County, 
 Hunter, New York, ort, Greene County, 
 Hunter, Kansas
 Hunters Hollow – en ort i Bullitt County, Kentucky
 Hunters Creek – en ort i Florida

Se även
 Hunter Glacier – flera
 Hunter Island – flera
 Hunter Island (historical) – flera
 Hunter River – flera
 Mount Hunter – flera

Se även
 The Hunter – flera